Вера Филатова (, Харцызск) — британско-украинская актриса театра, кино и телевидения. Получила известность благодаря ролям в телесериалах «Пип шоу» (2009) и «Я и миссис Джонс» (2012).

Биография 
Вера родилась 6 ноября 1982 года в Харцызске, Донецкая область, Украинская ССР. В 13 лет переехала в Великобританию для учёбы в колледже.

С 1995 по 1998 год училась в . В 2006 году окончила Лондонскую Академию музыки и драматического искусства.

С 2014 года она неоднократно высказывалась о вооружённом конфликте на Донбассе, за что подвергалась критике со стороны иностранных журналистов. В 2015 году Вера написала статью по этому вопросу для «Russia Insider».

Карьера 
В 2006 году в театре «Русские ночи» сыграла роль Неточки Незвановой в одноимённом моноспектакле по произведению Ф. М. Достоевского. В декабре 2006 года спектакль «Неточка Незванова» был удостоен диплома «Театр высокой литературы» на Санкт-Петербургском фестивале независимого театра «Рождественский парад». Он также с успехом был показан в Лондоне, принимал участие в Эдинбургском фестивале. В дальнейшем актриса ещё не раз играла эту роль в других театрах, а в 2013 году вышел украинский телефильм «Неточка Незванова» с её участием.

Дебютировала в кино в 2007 году. Снималась в отдельных эпизодах сериалов «Призраки» (2007), «Последний детектив» (2007), «Чисто английское убийство» (2007), «Отдел мокрых дел» (2009), «Пуаро Агаты Кристи» (2010), «Бездна» (2010), «Врачи» (2011), «Крэканори» (2013—2014).

В 2009 году вошла в основной состав 6 сезона телесериала «Пип шоу». Также снималась в фильмах «Убийцы вампирш-лесбиянок» и «Королева славян».

В 2009 году попала в список самых сексуальных восходящих звезд британского кино по версии журнала «Total Film».

В 2012 году сыграла одну из главных ролей в телесериале «Я и миссис Джонс».

В 2013 году Вера выступила режиссёром, сценаристом и продюсером короткометражного фильма «Карта мира».

Снималась в рекламе напитков Zeo.

В 2020 году вышел фильм «Книга видения», в котором Вера сыграла вместе с Чарльзом Дэнсом, Лоттой Вербек и Сверриром Гуднасоном.

Личная жизнь 
В мае 2008 года вышла замуж за итальянского архитектора . Воспитывает сына Николя и дочь.

Вера говорит на шести языках: русском, украинском, английском, испанском, итальянском, шведском.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Веры Филатовой-Грациади